Ре́ки Яку́тии — система рек Республики Саха (Якутия). В регионе огромное множество рек и речек (также и озёр), он является одним из самых «речных» и «озёрных» в России.

География 

Бо́льшая часть территории республики (около 65 %) лежит в северной части бассейна Лены. К нему полностью или частично относится территория 22 из 33 административных районов республики. Оставшаяся часть относится к бассейнам других крупных рек, впадающих в моря Северного Ледовитого океана — Анабара, Оленёка, Яны, Индигирки, Колымы и др.

Лена служит хозяйственным стержнем республики и вместе со своими главными притоками — Алданом и Вилюем образует основную систему её водных путей.

Десятка крупнейших рек Якутии

В зависимости от условий формирования режима различают равнинные, горные, озёрные, болотные, травяные реки, а в зависимости от размера — большие, средние и малые. К большим относятся реки, протекающие в пределах нескольких географических зон (Лена, Яна, Индигирка, Колыма, Оленёк). Условно к категории больших рек относят равнинные реки, имеющие площадь водосбора больше 50 тыс. км². В Якутии 23 реки имеют водосбор больше этого критерия. Средняя река протекает в пределах одной географической зоны, условно к этой категории относятся равнинные реки, имеющие площадь водосбора в пределах от 2 до 50 тыс. км². Реки, имеющие сток в течение всего года или кратковременно прерывающиеся за счёт истощения запасов воды с площадью водосбора в 1-2 тыс. км², относятся к малым рекам.

Речная сеть Якутии принадлежит к бассейнам морей Лаптевых и Восточно-Сибирского. На территории республики протекает почти 0,5 млн рек и речек общей длиной более 1,5 млн км. Все крупные реки в верхнем течении имеют горный характер, в среднем — переходный горно-равнинный, а в нижнем течении обычно выходят на обширные заболоченные низменности и становятся типичными равнинными реками. В питании рек принимают участие снеговые и дождевые воды и в меньшей степени ледники, наледи и подземные воды.

Для большинства рек характерны высокие весенние половодья, обусловленные таянием снегов в условиях подстилания многолетнемёрзлого водоупора, и ежегодно повторяющиеся летние и осенние паводки, связанные с выпадением дождей, а также исключительно длительная и низкая зимняя межень. Основная доля стока рек проходит в тёплое время года, зимний сток не превышает 1-10 % годового стока. Ежегодно реки Якутии сбрасывают в арктические моря в среднем около 900 км³ пресной воды. Ледостав на реках длится 6-8 месяцев, мощность ледяного покрова доходит до 3 м.

Хозяйственное значение рек огромно. В долинах рек располагается большинство населённых пунктов. Крупные реки — это основные транспортные артерии республики. Низовья рек Лены, Яны, Индигирки, Колымы являются местом рыболовства. На долю рек Якутии приходится почти половина гидроресурсов Восточной Сибири и свыше 15 % запасов стран СНГ. Только одна Лена может дать более 25-30 млн кВт электроэнергии, а всего потенциальные гидроэнергоресурсы рек Якутии оцениваются приблизительно в 700 млрд кВт. На реке Вилюе действует первая в зоне вечной мерзлоты гидроэлектростанция. Строительство ГЭС в районах с очень длинной зимой связано с созданием сверхкрупных водохранилищ. При накоплении их затопляются большие площади плодородных земель и значительные запасы древесины, которая, попадая в анаэробные условия, разлагается и ухудшает качество воды. Таким образом, подобные преобразования приводят к нарушению экологии крупных территорий.

См. также 
 Озёра Якутии
 Вилюйское водохранилище

Примечания

Литература 
 Сивцева А. И., Мостахов С. Е. География Якутии. Якутск, 1968.
 Чеботарёв А. И. Гидрологический словарь. М., 1978.
 Энциклопедия Якутии. Т. 2. Якутск, 2007.

Якутия